Hermatomyces är ett släkte av svampar. Hermatomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hermatomyces